Пам'ятка природи місцевого значення «Високопродуктивне насадження сосни» була оголошена рішенням Черкаського ОВК 21.11.1984 року у кв. 158, вид. 3 Дубіївського лісництва (Черкаський район, Черкаська область). Площа — 90 га.

Рішенням Черкаської обласної ради № 15-4 від 08.04.2000 року об'єкт було скасовано.

Скасування статусу відбулось по формальній причині начебто зараження лісу сосновою губкою.

Джерела 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Черкаської області